Dalberger Hof ist der Name mehrerer Gebäude, die zumeist auf die Freiherren von Dalberg zurückgehen. Unter anderem tragen folgende Gebäude diesen Namen:

 Dalberger Hof (Aschaffenburg) in Aschaffenburg
 Dalberger Hof (Bensheim) in Bensheim
 Dalberger Hof in Eppelsheim
 Dalberger Hof in Ingelheim am Rhein
 Dalberger Hof (Oppenheim) in Oppenheim
 Dalberger Hof in Osthofen 
 Älterer Dalberger Hof in Mainz
 Jüngerer Dalberger Hof in Mainz
 Dalberg-Hammelburger Hof in Mainz

Als Dalberger Hof werden auch bezeichnet:
 Burg Abenheim in Worms-Abenheim
 Dalberger Haus in Frankfurt-Höchst